Die Liste der Weltcupsieger im Skilanglauf gibt einen Überblick über alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Gesamtwertungen im Skilanglauf-Weltcup seit der ersten Austragung. Es  sind sowohl die Sieger des Gesamtweltcups als auch die Sieger in den Disziplinenweltcups Sprint und Distanzrennen aufgeführt. Die Statistiken zu den erfolgreichste Athleten/ Nationen führen alle Athleten auf, die den Gesamtweltcup bzw. den Disziplinenweltcup mindestens einmal gewinnen konnten. Des Weiteren sind Auswertungen zu den Athleten mit den meisten Siegen bzw. zu den jüngsten und ältesten Siegern in Weltcupwettbewerben aufgeführt.

Der Skilanglauf-Weltcup ist eine während des gesamten Winters in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Reihe von Wettbewerben im Skilanglaufen. Organisiert werden die Rennen vom Skisport-Weltverband FIS. Der erste offiziell anerkannte Weltcup wurde in der Saison 1981/82 ausgetragen. Zuvor gab es seit der Saison 1973/74 inoffizielle Weltcupveranstaltungen. Zusätzlich zum Gesamtweltcup gibt es seit der Saison 1996/97 separate Disziplinen-Weltcups für Sprintrennen und mit Unterbrechungen für Distanzrennen. Die besten 30 Sportler eines jeden Weltcupwettbewerbes gewinnen Weltcuppunkte gemäß dem FIS-Punktesystem. Wer am Ende der Saison die meisten Punkte geholt hat, entscheidet den Gesamtweltcup bzw. den Disziplinenweltcup für sich.

Sieger Gesamtweltcup 

Zum Gesamtweltcup werden alle Ergebnisse von Sprint- und Distanzweltcuprennen gezählt. Seit der Saison 2006/07 wird die Tour de Ski durchgeführt. Dieser Wettbewerb ist ebenfalls Bestandteil des Weltcups.

Männer 

¹ Inoffizieller Weltcup
² Versuchsweise durchgeführter Weltcup

Frauen 

¹ Versuchsweise durchgeführter Weltcup
² bis 1984 unter dem Namen Marja-Liisa Hämälainen
³ bis 2000 unter dem Namen Bente Martinsen

Nationenwertung 

Die Nationenwertung ergibt sich aus der Summe aller Weltcup-Punkte aller Athleten einer Nation. Zusätzlich werden die Punkte für Staffelwettbewerbe und Teamsprints hinzugerechnet. Für Teamsprints werden die Weltcuppunkte gemäß FIS-Punktesystem errechnet. Bei Staffelwettbewerben wird die doppelte Anzahl an Weltcup-Punkten vergeben.

Sieger Disziplinenweltcups

Sprintweltcup 

Der Sprintweltcup wird seit der Saison 1996/97 ausgetragen. Zum Sprintweltcup zählen alle Sprintweltcup-Veranstaltungen.

Männer

Frauen

Distanzweltcup 

Der Distanzweltcup wurde ebenfalls mit der Saison 1996/97 eingeführt. Zwischen 1996 und 1999 wurde der Distanzweltcup unter dem Namen Langdistanzweltcup ausgetragen und beinhaltete alle Weltcup-Rennen, die nicht als Sprintrennen ausgetragen wurden. In der Saison 1999/2000 wurde der Distanzweltcup in den Langdistanzweltcup und den Mitteldistanzweltcup aufgeteilt. Ein Jahr später wurden die Weltcups für Distanzrennen wieder eingestellt und erst wieder ab der Saison 2003/04 ausgetragen. Seitdem beinhaltet der Distanzweltcup alle Rennen mit mehr als 5 Kilometern Länge. Die Gesamtwertung der Etappenveranstaltungen wie Tour de Ski werden aber nicht mitgewertet.

Männer 

¹ Unter dem Namen Langdistanzweltcup ausgetragen

Frauen 

¹ Unter dem Namen Langdistanzweltcup ausgetragen

Mittel- und Langdistanzweltcup 

Einmalig wurden in der Saison 1999/2000 der Mitteldistanzweltcup und der Langdistanzweltcup ausgetragen. 
Bei den Damen zählten alle Rennen von 5 bis 10 Kilometern für den Mitteldistanzweltcup und alle Rennen ab 15 Kilometern Länge für den Langdistanzweltcup. Bei den Herren zählten alle Rennen von 10 bis 15 Kilometern für den Mitteldistanzweltcup und alle Rennen ab 30 Kilometern Länge für den Langdistanzweltcup.

U23-Weltcup 

Der U23-Weltcup wird seit der Saison 2014/15 ausgetragen.

Männer

Frauen

Erfolgreichste Athleten und Nationen

Gesamtweltcup 

Nachfolgend werden die Athleten aufgeführt, die mindestens einmal den Gesamtweltcup gewonnen haben.

Männer 

Stand: Saisonende 2021/22

Frauen 

1 bis 2000 unter dem Namen Bente Martinsen

Stand: Saisonende 2021/22

Nationen 

Nachfolgend werden die Nationen aufgeführt, die am Ende einer Saison mindestens einmal unter den besten Drei der Nationenwertung zu finden waren.

Stand: Saisonende 2021/22

Sprintweltcup 

Nachfolgend werden die Athleten aufgeführt, die mindestens einmal den Sprintweltcup gewonnen haben.

Männer 

Stand: Saisonende 2021/22

Frauen 

1 bis 2000 unter dem Namen Bente Martinsen

Stand: Saisonende 2021/22

Distanzweltcup 

Nachfolgend werden die Athleten aufgeführt, die mindestens einmal den Distanzweltcup gewonnen haben. Für die Saison 1999/2000 geht sowohl der Langdistanzweltcup als auch der Mitteldistanzweltcup in die Wertung ein.

Männer 

Stand: Saisonende 2021/22

Frauen 

Stand: Saisonende 2021/22

Meiste Weltcupsiege 

Nachfolgend werden die Athleten mit zehn und mehr Siegen in Weltcupveranstaltungen (inklusive Weltcupetappen) aufgeführt.

Männer 

 1 davon 7 Siege für die Sowjetunion und 23 für Kasachstan (ab 1993).
 Stand: Saisonende 2021/22

Frauen 

 1 bis 2000 unter dem Namen Bente Martinsen
 2 42 Siege, nicht wie häufig aufgeführt nur 41
 Stand: Saisonende 2021/22

Nationen 
Nachfolgend werden die Nationen mit zehn und mehr Siegen in Weltcup-Einzelwettbewerben aufgeführt.

 Stand: Saisonende 2021/22

Jüngste und älteste Weltcupsieger 

Nachfolgend werden die fünf jüngsten bzw. ältesten Athleten aufgeführt, die einen Sieg in einem Weltcupwettbewerb erkämpfen konnten. Pro Athlet wird nur ein Sieg pro Kategorie gewertet.

Jüngste Sieger 

 Stand: Saisonende 2021/22

Jüngste Siegerinnen 

 Stand: Saisonende 2021/22

Älteste Sieger 

 Stand: Saisonende 2021/22

Älteste Siegerinnen 

 Stand: Saisonende 2021/22

Weblinks 
 Aktueller Weltcupstand
 Weitere Weltcupstatistiken Damen
 Weitere Weltcupstatistiken Herren

Einzelnachweise 

 
Weltcupsieger